As invasões na Praça dos Três Poderes em 2023 por terroristas bolsonaristas contaram com a participação de servidores públicos, políticos, militares, religiosos, influenciadores digitais e outros.

Lista de participantes 
Entre os participantes já identificados, podem ser citados alguns mais ou menos conhecidos, como por exemplo:
 Adriano Castro, vulgo "Didi Red Pill", youtuber e ex-participante da primeira edição do programa Big Brother Brasil;
 Adriano Camargo Testoni, coronel da reserva;
 Aline Bastos, suplente da Câmara dos Deputados e presidente do PL em Montes Claros;
 Ana Priscila Azevedo, influenciadora;
 Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva, auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante depredando o Palácio do Planalto.
 Clesio Ferreira, professor e candidato a prefeito de Ouro Preto;
 Edson Xavier, pastor secretário de Águas Lindas (GO);
 Eliane Navarro, servidora pública de Leme;
 Joelson Sebastião Freitas, guarda municipal de Foz do Iguaçu;
 José Ruy, vereador na cidade de Inhumas;
 Juliana Siqueira, influenciadora;
 Karol Eller, ex-servidora da Empresa Brasileira de Comunicação e YouTuber bolsonarista;
 Gilberto da Silva Ferreira, suplente de vereador em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul;
 Gilson da Autoescola, vereador de Betim;
 Leo Índio, candidato a deputado distrital pelo PL em 2022 e sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro;
 Lucimário Benedito Camargo, ou Mário Furacão, empresário e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Verde (GO);
 Lucivânia Pinheiro Barbosa, candidata a deputada estadual de Campinas (SP);
 Luis Gonzaga Militão, ex-secretário adjunto Antidrogas e Direitos Humanos de Divinópolis;
 Marcos Alexandre Mataveli de Morais, ex-vice-prefeito de Pancas;
 Maria do Perpétuo Socorro Aguiar Germano, fisioterapeuta e candidata a deputada estadual do Pará;
 Pâmela Bório, ex-primeira dama da Paraíba;
 Perpétua Aguiar, ex-candidata a deputada estadual no Ceará;
 Ridauto Fernandes, general ex-aliado do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde;
 Salomão Vieira, cantor evangélico e um dos articuladores da invasão;
 Sandra de Moraes Gimenes Bosco, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp);
 Silvério Santos, policial militar de Goiás;
 Symon Patriota, se denomina como um dos organizadores do acampamento da Escola de Cadetes de Campinas (SP);
 Dr. Silvio, presidente do PL em Monte Azul (MG);
 Thiago Queiroz, advogado e candidato a deputado estadual pelo PL por Pato de Minas (MG);
 Vilmar José Fortuna, ex-assessor do Ministério da Defesa;
 Willian Ferreira da Silva, ou Homem do Tempo, ex-sargento da Polícia Militar e ex-candidato a deputado estadual de Rondônia;
 Zuleica Portes Machado, servidora pública de Paty do Alferes.

Ataques na Praça dos Três Poderes em 2023
Criminosos
Terroristas